Knappenfeld ist der Ortsname von

 Knappenfeld (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Knappenfeld (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern